Индонезийские летяги (Iomys) — род белок-летяг, распространенный в Юго-Восточной Азии. В роде два вида.

Описание 
Индонезийская летяга гораздо более распространенный и известный вид. Её мех красновато-коричневый сверху и сероватый снизу. Иногда брюшная область имеет оранжевый оттенок. Длина тела головы 20 см, плюс 18 см хвоста. Напротив, ментавайская белка-летяга обитает на двух островах Ментавай у побережья Суматра. Из-за небольшого ареала он внесен в список уязвимых IUCN

При выделении рода Iomys в 1908 году Олдфилд Томас установил его определительные признаки: специфичные особенности  строения верхних коренных зубов и отсутствие верхнего маленького премоляра p3 и отчетливо уплощенная Bulla tympanica.

Cостав рода 

Род Iomys был впервые выделен и описан в 1908 году британским зоологом Олдфилдом Томасом. Он возник в результате разделения рода Sciuropterus на несколько новых родов. Позднее название Sciuropterus стало рассматриваться как младший синоним Pteromys. В качестве определительных признаков рода Томас в первую очередь использовал особенности строения зубов. Индонезийская летяга (Iomys horsfieldii) послужила номенклатурным типом (типовым видом) данного рода. В качестве дополнительных видов рода Томас называл Iomys thomsoni и Iomys davisoni, которые теперь считаются подвидами индонезийской летяги.

Следующие два вида в настоящее время относятся к роду Iomys:
  (Waterhouse, 1838), Малайский полуостров, Ява, Суматра, Борнео.
  Chasen & Kloss, 1928,  Ментавайские острова.

Литература 
 J.L. Koprowski, E.A. Goldstein, K.R. Bennett, C. Pereira Mendes. Genus Iomys. In: Don E. Wilson, T.E. Lacher, Jr., Russell A. Mittermeier (Hrsg.): Handbook of the Mammals of the World: Lagomorphs and Rodents 1. (HMW, Band 6) Lynx Edicions, Barcelona 2016, ISBN 978-84-941892-3-4, S. 761.
 Iomys. in: Richard W. Thorington Jr., John L. Koprowski, Michael A. Steele Squirrels of the World. Johns Hopkins University Press, Baltimore MD 2012, S. 106, ISBN 978-1-4214-0469-1.
 Ronald M. Nowak. Walker's Mammals of the World. Vol. 2. Ed. 6-th. Johns Hopkins University Press, Baltimore MD u. a. 1999, ISBN 0-8018-5789-9.

Примечания 

 
Млекопитающие Азии
Роды млекопитающих